Република Бангладеш е разделена на 8 области, които са допълнително разделени на квартали.

Области 
Данните в следната таблица са от проучване на бюрото по статистика на Бангладеш, извършено през 2011 г.

Източници